Jussy, commune française de l'Aisne ;
Jussy, commune française de la Moselle ;
Jussy, commune française de l'Yonne ;
Jussy, commune suisse du canton de Genève ;
Jussy-Champagne, commune française du Cher ;
Jussy-le-Chaudrier, commune française du Cher ;
Pers-Jussy, commune française de la Haute-Savoie.
 Jussy, hameau de la commune d'Andilly, commune française de la Haute-Savoie.

Voir aussi